Hynek

Karel Hynek Mácha (1810-1836), scrittore ceco
Josef Allen Hynek (1910-1986), astronomo e ufologo statunitense
1842 Hynek, asteroide della fascia principale